FRD steht für:
 Free Radical Design, siehe Deep Silver Dambuster Studios, britisches Entwicklungsstudio für Computerspiele
 Friday Harbor Airport (IATA-Code), Flughafen von Friday Harbor, San Juan Island, Washington

frd steht für:
 Fordata (ISO-639-3-Code), eine der malayo-polynesischen Sprachen auf den Tanimbarinseln, Molukken

Abkürzung